

Botanique 
 Une mercuriale est une espèce de plantes du genre Mercurialis et de la famille des Euphorbiaceae.

Droit 
 Une mercuriale est le cours officiel de denrées, sur un marché de produits agricoles. Le terme est parfois employé de façon générique pour un dispositif d'affichage des prix.

Voir aussi 
 Mercuriales (homonymie)